Острво Биг се може односити на:

 Острво Биг (Кимирут), острво у територији Нунавут, Канада
 Острво Биг (Хадсонов залив), острво у територији Нунавут, Канада
 Острво Биг (Џејмсов залив), острво у територији Нунавут, Канада
 Острво Биг (Њуфаундленд и Лабрадор), острво у провинцији Њуфаундленд и Лабрадор, Канада

ja:大島
lt:Ošima
nl:Oshima
zh:大島